Lorraine Richard (1959 -) est la députée péquiste de Duplessis.
Lorraine Richard est une productrice de cinéma québécoise.